A Different World – singolo di Bucky Covington
Tutti al college (A Different World) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1987 al 1993

Pagine correlate
Different World